Saison 2 de Dynastie (1981), de la série Dynastie (série télévisée, 1981)
Saison 2 de Dynastie (2017), de la série Dynastie (série télévisée, 2017)